Лештане је насеље у општини Гроцка у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 10473 становника.

Овде се налази основна школа „Никола Тесла“, издвојено одељење истоимене школе из Винче.

На улазу у насеље се налази споменик у облику медведа.

Овде се налазе Црква Светог Георгија у Лештанима и ФК Лештане.

Демографија 
У насељу Лештане живи 6585 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 35,4 година (34,8 код мушкараца и 35,9 код жена). У насељу има 2603 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,26.

Ово насеље је у великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Грочанска насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији